Schokker (schip), een scheepstype
Schokker (erwt) of kreukerwt, een variëteit van de erwt, die gerimpeld is in plaats van glad
Schokkers, het dialect van Schokland

Personen 
 Hinke Schokker, Nederlands marathonloopster
 Oebele Schokker, Nederlands voetballer
 Theodor Schokker, Nederlands beeldhouwer
 Tineke Schokker, Nederlands politica